В настоящем списке представлены все космонавты, осуществившие свои первые космические полёты в период с 2011 по 2020 годы, в хронологическом порядке.

 выделены астронавты, ставшие первыми среди граждан своей страны.

 выделены астронавты, осуществляющие космический полёт в настоящее время.

Курсивом выделены космические туристы.

См. также 
 Список космонавтов в хронологическом порядке (1960-е гг.)
 Список космонавтов в хронологическом порядке (1970-е гг.)
 Список космонавтов в хронологическом порядке (1980-е гг.)
 Список космонавтов в хронологическом порядке (1990-е гг.)
 Список космонавтов в хронологическом порядке (2000-е гг.)
 Список космонавтов в хронологическом порядке (2020-е гг.)

Примечания 

Списки космонавтов

Космические профессии